Ря́бов () — русская фамилия.

Известные носители

А 
 
 Рябов, Алексей Пантелеймонович (1899—1955) — композитор.

В

Г 
 Рябов, Гелий Трофимович (1932—2015) — советский военный писатель, сценарист и кинорежиссёр, общественный деятель.
 
 Рябов, Георгий Ильич (1938—2020) — советский футболист.

Д 
 Рябов, Дмитрий Павлович (1860 — ?) — петербургский архитектор, автор проекта церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Рыбацком.

Е—Я 
 Рябов, Евгений Савельевич (род. 1951) — советский футболист, литовский тренер.
 
 Рябов, Игорь Михайлович (1930—2006) — советский пианист, педагог-методист.
 Рябов, Константин Андреевич (1923—2001) — лётчик, генерал-майор, Герой Советского Союза.
 Рябов, Михаил Тимофеевич (1914—1995) — Герой Советского Союза.
 
 
 Рябов, Павел Яковлевич (1837—1906) — русский актёр.
 
 Рябов, Самойла (1813 — не ранее 1880) — русский солдат, участник Кавказской войны.
 
 Рябов, Степан Яковлевич (1831—1919) — российский дирижёр.
 Рябинин, Трофим Григорьевич (Рябов; 1801—1885) — сказитель былин, крестьянин деревни Середки Петрозаводского уезда.
 Рябов, Фёдор Андреевич (1914—1962) — Герой Социалистического Труда.
 Рябов, Эдуард Александрович (род. 1972) — российский и киргизский биатлонист.
 Рябов, Яков Петрович (1928—2018) — советский государственный и партийный деятель, депутат Совета Союза Верховного Совета СССР 9—11 созывов.



Другое 
 (5344) Рябов — астероид.